Ю́рица Е́ркович (; 25 февраля 1950, Сплит, ФНРЮ — 3 июня 2019) — югославский футболист, полузащитник.

Карьера

В сборной 
В сборной Югославии Юрица Еркович дебютировал 12 апреля 1970 года в товарищеском матче со сборной Венгрии, завершившемся со счётом 2:2. В составе сборной Еркович принял участие в двух чемпионатах мира 1974 и 1982 годов и чемпионате Европы 1968 года. Свой последний матч за сборную Еркович сыграл в отборочном матче чемпионата мира 1982 года со сборной Греции 29 ноября 1981 года, этот матч завершился победой югославов со счётом 2:1. Всего же за сборную Еркович сыграл 43 официальных матча, в которых забил 6 голов. Также Еркович сыграл 4 матча за молодёжную сборную Югославии и 5 матчей за юношескую сборную Югославии, в которых забил 1 гол.

Итого: 43 матча / 6 голов; 13 побед, 11 ничьих, 19 поражений.

Достижения

Командные 
  «Хайдук» (Сплит)
 Чемпион Югославии (3): 1971, 1974, 1975
 Серебряный призёр чемпионата Югославии: 1976
 Бронзовый призёр чемпионата Югославии: 1978
 Обладатель Кубка Югославии (5): 1972, 1973, 1974, 1976, 1977
 Финалист Кубка Югославии: 1969

  «Цюрих»
 Чемпион Швейцарии: 1981
 Серебряный призёр чемпионата Швейцарии: 1979
 Бронзовый призёр чемпионата Швейцарии: 1982
 Финалист Кубка Швейцарии: 1981
 Обладатель Кубка Швейцарской лиги: 1981

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Лугано»